Indonesië
 Klambu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Klambu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java